Grabowska ist die weibliche Form des polnischen Familiennamens Grabowski bzw. Grabowsky.

Namensträger 
 Alicja Patey-Grabowska (* 1937), polnische Lyrikerin, Kinderbuchautorin, Übersetzerin und Literaturkritikerin
 Anna Sucheni-Grabowska (1920–2012), polnische Historikerin
 Barbara Grabowska (auch Grabowska-Oliwa; 1954–1994), polnische Schauspielerin
 Helena Willman-Grabowska (1870–1957), polnische Indologin und Iranistin
 Jadwiga Grabowska-Hawrylak (1920–2018), polnische Architektin
 Urszula Grabowska (* 1976), polnische Schauspielerin

Familienname
Wohnstättenname
Polnischer Personenname